Кубок Шпенглера 1936 — 14-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 грудня по 31 грудня 1936 року.

Попредній етап

Група «А»

Група «В»

Фінальний етап

Матч за 3-є місце 
  СК Берлін —  Цюрих СК — 2:1

Фінал  
  «Давос» —  ЛТЦ Прага 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1936
1936 у хокеї з шайбою